Miramont kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Miramont-Sensacq, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Miramont-Latour, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Miramont-de-Quercy, departementet Tarn i regionen Occitanien-et-Garonne, 
 Miramont-de-Guyenne, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Miramont-de-Comminges, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,